Un bogie és el carretó articulat de rodatge que suporta la caixa d'un vehicle ferroviari.

És l'evolució dels rodatges de rodes d'un eix dels inicis del ferrocarril. Els cotxes de viatgers habitualment compten amb dos bogies, un a cada extrem del vehicle. La introducció d'aquest element al ferrocarril, va representar una millora considerable tant quant al confort com en la seguretat i una de les innovacions més significatives en els sistemes ferroviaris.

Trens